D'acier peut désigner :
 D'acier, un roman de l'écrivaine italienne Silvia Avallone publié en 2010 ;
 D'acier, son adaptation cinématographique réalisée par Stefano Mordini sortie en 2012.